Појам Тополе може се односити на:
 Тополе (Менгеш), насељено место у општини Менгеш, Република Словенија
 Тополе (Рогашка Слатина), насељено место у општини Рогашка Слатина, Република Словенија